Kasteel van La Ferté (Indre) in Reuilly
Kasteel van La Ferté (Loiret) in Amilly
Kasteel van La Ferté (Saône-et-Loire) in Saint-Ambreuil

En verder:
Kasteel van La Ferté-Alais  in het departement Essonne
Kasteel van La Ferté-Beauharnais in het departement Loir-et-Cher
Kasteel van La Ferté-Imbault in het departement Loir-et-Cher
Kasteel van La Ferté-Milon in het departement Aisne
Kasteel van La Ferté-Saint-Aubin in het departement Loiret
Kasteel van La Ferté-Vidame in het departement Eure-et-Loir